La Ligat ha'Al 2005-2006 è stata la 52ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Maccabi Tel Aviv.

Regular season

Playoffs

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2005
Pallacanestro nel 2006
2005-2006